40-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 16 листопада до 19 грудня 1972 року в Баку.

Чемпіонат був одночасно зональним турніром ФІДЕ. Право участі в міжзональному турнірі здобули Тукмаков, Кузьмін і Савон (Мухін поступився за гіршим коефіцієнтом).

Турнірна таблиця

Література 
 Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 580. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
 40th USSR Championship and Zonal, Baku 1972

Чемпіонати СРСР із шахів
1972 в СРСР
1972 у шахах
Листопад 1972
Грудень 1972